Valle Grande kan syfta på:

Geografi

Argentina 
1 Departamento de Valle Grande, kommun, Jujuy,

Bolivia 
2 Provincia Vallegrande, provins, Santa Cruz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar